Ранчо Монтана има више значења:

 Ранчо Монтана (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Монтана (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику